Eye Filmmuseum, een centrum in Amsterdam gewijd aan cinematografie
 Eje, een farao uit de 18e Dynastie van Egypte en opvolger van Toetanchamon
 Eye (Cambridgeshire), een plaats in het bestuurlijke gebied Peterborough
 Eye (Suffolk), een plaats in het bestuurlijke gebied Mid Suffolk
 PlayStation Eye, een accessoire voor PlayStation 3

Zie ook 
 The Eye (doorverwijspagina)